Un tramvai numit dorință este titlul următoarelor: 

  Un tramvai numit dorință, piesă de teatru a scriitorului american Tennessee Williams, publicată în 1947. 
  Un tramvai numit dorință (film), film realizat în anul 1951 de regizorul american Elia Kazan după piesa omonimă a lui Tennessee Williams. 
  Un tramvai numit dorință (operă), opera de limbă engleză a compozitorului și dirijorului  André Previn, scrisă în 1995, realizată după piesa omonimă al aceluiași Tennessee Williams.

!, Un tramvai numit dorință